Osoby o tym nazwisku:
 Manfred Eicher – niemiecki producent muzyczny

Inne:
 (3617) Eicher – planetoida z grupy pasa głównego asteroid